Il doppio del torneo di tennis Copa Petrobras Paraguay 2007, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Carlos Berlocq e Martín Vassallo Argüello che hanno battuto in finale Adrián García e Bartolome Salva-Vidal 7-5, 65-7, [13-11].

Teste di serie 

 Carlos Berlocq /  Martín Vassallo Argüello (Campioni)
 Máximo González /  Rubén Ramírez Hidalgo (semifinali)

 Adrián García /  Bartolome Salva-Vidal (finale)
 André Ghem /  João Souza (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Copa Petrobras Paraguay 2007